Caswell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Caswell Township (Arkansas)
 Caswell Township (North Carolina)